Петраускас або Пятраускас () — литовське прізвище.

Відомі носії 
 Петраускас Андрій Вальдасович (*1968) — український археолог, кандидат історичних наук.
 Петраускас Антанас Аугустинович (1938—2021) — діяч культури, заслужений працівник культури України.
 Петраускас Гелен (*1944) — бізнесмен (США). Віце-президент відділу техніки безпеки та охорони довкілля «Форд Мотор Компані» (з 1983 року).
 Евальдас Петраускас (*1992) — литовський боксер, олімпійський медаліст.
 Кіпрас Пятраускас (1885—1968) — литовський радянський оперний співак (тенор), педагог.
 Мікас Петраускас (1873—1937) — литовський органіст, співак (тенор), диригент, педагог, композитор і культурний діяч. Автор першої литовської опери.
 Петраускас Олег Валдасович (*1963) — український археолог; кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу археології ранніх слов'ян Інституту археології НАН.
 Петраускас Олег Валдасович (1977—2021) — учасник російсько-української війни.
 Рімвідас Петраускас (*1972) — литовський історик, професор, ректор Вільнюського університету (з 2020 року).
 Петраускас Сергій Сігітасович (1977—2021) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Литовські прізвища